Ву́лиця Гро́мова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Громова — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Громова — вулиця у Смілі.

 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова у місті Біла Церква.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Флавіана Василевського у місті Боярка.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Романа Балаби у місті Вінниця.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Юрія Тютюнника в Городищі.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Марченка в Дружбі.
 Вулиця Громова — колишня назва Троїцької вулиці в Ржищеві.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Альтицькі луки у місті Переяслав.
 Вулиця Громова — колишня назва вулиці Максима Залізняка в Черкасах.

Вулиці, названі на честь людей